Richland ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Richland (Arkansas)
 Richland (Connecticut)
 Richland (Florida)
 Richland (Georgia)
 Richland (Illinois)
 Richland (Iowa)
 Richland (Michigan)
 Richland (Mississippi)
 Richland (Missouri)
 Richland (Nebraska)
 Richland (New Jersey)
 Richland (New York)
 Richland (Oklahoma)
 Richland (Oregon)
 Richland (Pennsylvania)
 Richland (South Dakota), im Union County
 Richland (Texas)
 Richland (Virginia)
 Richland (Washington)
 Richland (Town, Richland County), Town(ship) in Wisconsin
 Richland (Town, Rusk County), Town(ship) in Wisconsin
 Richland (Unorganized Territory), im Union Conty, South Dakota

Siehe auch:
 Richland Township
 Richlands
 Ridgeland